Толкатель — элемент газораспределительного механизма, совершающий прямолинейное движение. В двигателях внутреннего сгорания передаёт движение от кулачков распределительного вала к клапанам.

Паровые машины 
Термин впервые появился как часть клапанного механизма паровой машины Томаса Ньюкомена, предшественника парового двигателя. Первые двигатели Ньюкомена имели механические клапаны, но в течение нескольких лет, с 1715 года, эта задача была автоматизирована. Двигатель получил вертикальный стержень, регулируемые блоки или «толкатели» крепились к этому стержню и, с перемещением поршня вверх и вниз, толкатели прижимают длинные рычаги или «рога», прикреплённые к клапанам двигателя. Подобным образом работали и другие паровые машины.

Двигатель внутреннего сгорания 
Термин толкатель широко используется по отношению к двигателям внутреннего сгорания, но нечётко. Чаще всего с ним сталкиваются при выставлении тепловых зазоров в системе привода клапана.

Строго говоря, толкатель представляет собой элемент, работающий в паре с распределительным валом на перемещение по вертикали под действием вращающегося кулачка. Толкатель расположен над кулачками распредвала, у двигателей с верхним расположением клапанов это место находится в блоке цилиндров. Оттуда, толкателем до верхней части двигателя движение передаётся через длинную тонкую штангу на коромысла, которые непосредственно действуют на клапана.

Другое применение 
Термин также используется, для компонентов систем клапанов других машин, в частности, клапанов в пневматических цилиндрах. В случае, когда движение возвратно-поступательное, например, у перфоратора, клапан может двигаться по инерции.

Галерея

См. также 

 Клапан
 Коромысло
 Распределительный вал

Примечания 

 	
Газораспределительный механизм